Csehország
Sudice, település a Blanskói járásban
Sudice, település a Opavai járásban
Sudice, település a Třebíči járásban